Papermoon steht für:

Papermoon (Duo), ein österreichisches Musikduo
 einen Spielfilm von Peter Bogdanovich, siehe Paper Moon
 ein Flaggschiff der „Liga freier Terraner“ in der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan
 Papermoon films, Berliner Unternehmen